Эдуардо:

 Эдуардо Перейра Родригес (род. 1992) — бразильский футболист, полузащитник клуба «Динамо» (Киев).
 Эдуардо Ратиньо (род. 1987) — бразильский футболист, защитник клуба «Бонсусессо».
 Эдуардо Роберто Стинген (род. 1944) — бразильский футбольный вратарь.
 Эдуардо да Силва (род. 1983) — хорватский футболист бразильского происхождения.
  (ум. ) — испанский художник-карикатурист.

Примечания